Cannan est un patronyme porté notamment par :

 Edwin Cannan (1861–1935), économiste britannique;
 Joanna Cannan (1898-1961), écrivain britannique, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse;
 Ron Cannan (né en 1961), journaliste et homme politique canadien.

Homonymie de patronyme